El término totem (también, tótem) puede referirse, en esta enciclopedia:

 a un poste de tótem, una escultura monumental, tallada en el tronco de un árbol;
 a un tótem, un objeto relacionado con la cultura nativa norteamericana;
 a un tótem, una señal colocada en las paradas del transporte público, que incluye los números de las líneas y mapas;
 a Totem, una revista de cómic española de Editorial Nueva Frontera, fundada en 1977;
 a Totem, un reproductor multimedia lanzado en el 2005;
 a Totem, la operación contra la corrupción municipal en Totana, Murcia;
 a Tótem y tabú, un ensayo de Sigmund Freud, sobre psicoanálisis y antropología;
 a Tótem, un documental mexicano-chileno del 2022, elaborado por el colectivo Unidad de Montaje Dialéctico (UMD).

Música 
 Totem, banda uruguaya de rock de la década de 1970.  
 Una canción de la banda canadiense Rush, contenida en su álbum "Test for Echo", de 1996.
 Totem, álbum de la banda folklórica alemana Faun, de 2007.

Cine 
 Totem, un spin-off de Puppet Master que ofrece a los tótems de la cuarta entrega fue lanzado, titulado Totem.

Véase también